Ники́та Ры́бкин (; 20 января 1992 года; Ташкент, Узбекистан) — узбекистанский футболист, игравший на позиции вратаря. Играл за все Сборные от Юниорских до Национальной сборной. 

В 19 лет состоялся дебют за «Пахтакор» в Элитном дивизионе Узбекского Футбола. 

Но большую часть карьеры провел капитаном дублирующего состава «Пахтакора» 

Является воспитанником ташкентского клуба «Пахтакор». Играл за молодёжную команду этого клуба. Также в 2008—2009 годах выступал за молодёжную команду немецкого клуба «Нюрнберг». В 2009 году вернулся в родной «Пахтакор» и долгое время являлся вторым вратарём команды. Летом 2016 года перешёл в другой узбекистанский клуб «Коканд 1912», за который выступал до 2018 года. В 2018 году играл за бекабадский «Металлург» после разногласий с тренером по обоюдному согласию контракт был расторгнут.

Второе полугодие был приглашен в ПФК Андижан, сыграв практический все матчи, заняв первое место, Андижан вернулся в высшую Лигу.

Никита Рыбкин не захотел продлевать контракт, и решил завершить карьеру.

В начале марта 2019 года заявил о завершении профессиональной игровой карьеры, написав об этом пост на своей личной страничке в Facebook. и Instagram

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте transfermarkt.com
 Профиль на soccerway.com

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Коканд 1912»
Игроки ФК «Металлург» Бекабад
Игроки ФК «Андижан»